

Patronyme 

 Buddy Childers (1926-2007), trompettiste de jazz américain ;
 Erskine Hamilton Childers (1905-1974), quatrième président d'Irlande, fils de Robert Erskine Childers ;
 Hugh Childers, politicien britannique, qui a lancé les réformes Childers dans l'Armée ;
 Robert Caesar Childers (1838-1876), indianiste et linguiste britannique ;
 Robert Erskine Childers (1870-1922), auteur et nationaliste irlandais, fils de Robert Caesar Childers ;
 Rodney Childers (1976-), pilote de course professionnel de stock car.

Toponyme 

 Childers, ville australienne du sud du Queensland.